Elwood kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Elwood (del av en befolkad plats), Victoria, Port Phillip,

USA 

 Elwood, Kansas, ort, Doniphan County, 
 Elwood, New Jersey, ort, Atlantic County, 
 Elwood, Illinois, ort, Will County, 
 Elwood, Indiana, ort, Madison County, 
 Elwood, Nebraska, countyhuvudort, Gosper County, 
 Elwood, New York, ort, Suffolk County, 
 Elwood, Utah, ort, Box Elder County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar